Jasen kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Jasen (distrikt i Bulgarien, Pleven), Obsjtina Pleven, 
 Jasen (distrikt i Bulgarien, Vidin), Obsjtina Novo Selo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar